Консейсан () — название нескольких районов (фрегезий) и населённых пунктов в Португалии и Бразилии.

 Консейсан — фрегезия (район) в муниципалитете Вила-Висоза округа Эвора в Португалии.
 Консейсан — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.
 Консейсан — фрегезия (район) в муниципалитете Орике округа Бежа в Португалии.
 Консейсан — город и район в Португалии, входит в округ Азорские острова.
 Консейсан — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Консейсан — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия.
 Консейсан — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Азорские острова.
 Консейсан — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Фару.
 Консейсан — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Фару.

Персоналии 
 Консейсан, Жозе да (1931—1974) — бразильский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Консейсан, Клейтон (род. 1979) — бразильский боксёр.
 Пиньейро да Консейсан, Леонардо (более известен как Лео Пеле, род. 1996) — бразильский футболист, защитник.
 Консейсан, Робсон (род. 1988) — бразильский боксёр, двукратный призёр чемпионатов мира.
 Консейсан, Сержиу (род. 1974) — португальский футболист и футбольный тренер.
 Консейсан, Франсишку (род. 2002) — португальский футболист, нападающий.
 Консейсан, Фелипе (род. 1979) — бразильский футболист и футбольный тренер.
 Консейсан, Эберт (род. 1998) — бразильский боксёр, Олимпийский чемпион 2020 года.
 Консейсан, Эмерсон да (род. 1986) — бразильский футболист, левый защитник.
 Соуза Консейсан, Андерсон (род. 1994) — бразильский футболист, полузащитник.

См. также 
 Консейсан-да-Апаресида
 Консейсан-да-Барра
 Консейсан-да-Барра-ди-Минас
 Консейсан-дас-Алагоас
 Консейсан-дас-Педрас
 Консейсан-да-Фейра
 Консейсан-ди-Ипанема
 Консейсан-ди-Макабу
 Консейсан-ду-Алмейда
 Консейсан-ду-Арагуая
 Консейсан-ду-Арагуая
 Консейсан-ду-Жакуипи
 Консейсан-дуз-Орус
 Консейсан-ду-Канинде
 Консейсан-ду-Кастелу
 Консейсан-ду-Койте
 Консейсан-ду-Лагу-Асу
 Консейсан-ду-Мату-Дентру
 Консейсан-ду-Мату-Дентру
 Консейсан-ду-Пара
 Консейсан-ду-Риу-Верди
 Консейсан-ду-Токантинс